Qiaolou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiaolou (socken i Kina, lat 34,75, long 113,39), Henan, 
 Qiaolou (socken i Kina, lat 34,43, long 115,38), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar